Aëtios () steht für:

Personen:
 Aëtios (Troizen), Sohn des Anthas, mythischer König von Troizen
 Aëtios (Philosoph), Doxograph des 1. Jahrhunderts
 Aëtios von Antiochia, spätantiker christlicher Theologe
 Flavius Aëtius (ca. 390–454), weströmischer Heermeister
 Aëtios von Amida (502–575), byzantinischer Mediziner und Hofarzt
 Aëtios (Eunuch), byzantinischer Staatsmann unter Kaiserin Irene
 Sicamus Aëtius, byzantinischer Mediziner

Außerdem:
 Aetius (Gattung), eine Gattung der Rindensackspinnen (Corinnidae)

Siehe auch:
 Aetius-Zisterne
 Aëtius